Берроби ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Толосальдеа. Занимает площадь 2,77 км². Население — 576 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

История 
Город основан в 1845 году.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гипускоа